Сезон 2021/2022 годов является для футбольного клуба «Локомотив» Москва юбилейным - 100-м в его истории. Команда принимает участие в 30-м чемпионате страны и в 30-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата, «Локомотив» занял третье место и стал обладателем национального кубка,  тем самым получил право сыграть в Лиге Европы УЕФА 2021/2022, начав с группового этапа.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли из аренды

Ушли в аренду

Тренерский штаб

Основной состав 

  Заур Хапов — главный тренер
  Радойе Смилянич — тренер
  Горан Басарич — тренер
   Олег Пашинин — тренер
  Дмитрий Лоськов — тренер
  Заур Хапов — тренер вратарей
  Сергей Алексеев — тренер по физподготовке
  Павел Утолин — начальник команды

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Суперкубок России

Премьер-лига

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Кубок России

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

Статистика игроков

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован в хронологическом порядке.

Общая статистика

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Локомотив»
 На сайте Премьер-лиги

2021/2022
Локомотив
Локомотив